Стив Джобс: «Человек в машине» — документальный фильм о Стиве Джобсе, режиссёра и продюсера — Алекса Гибни . После нескольких фестивальных показов фильм был опубликован авторами в интернете 4 сентября 2015 года и выпущен ограниченным прокатом для кинотеатров 19 сентября 2015 года.

В фильме заняты 
 Боб Бельвиль
 Крисанн Бреннан
 Нолан Бушнелл
 Энди Гриньон
 Даниэль Коттке
 Фред Андерсон
 Стив Джобс (архив)
 Майкл С. Мэлоун
 Реджис МакКенна
 Майкл Мориц
 Джо Ночера
 Джон Рубинштейн
 Ави Теванян
 Шерри Туркле
 Стив Возняк (архив)
 Рассказчик: Алекс Гибни

Культурные ссылки 
Документальный фильм посвящён вступительному выступлению Джобса в 1983 году, в котором он рассказывает о знаменитой рекламе Суперкубка XVIII под названием «1984», снятой режиссёром Ридли Скоттом, во время обзора истории Apple Macintosh, и включает в себя закулисные кадры создания рекламы.

В одном сегменте документальный фильм показывает рекламу iPod nano, где канадская певица Файст исполняет свой сингл «1234», который помог нано и песне получить известность в популярной культуре.

При рассмотрении продуктов Apple для iPod и iPhone кадры из фильма 1991 года «Когда наступит конец света» демонстрируют социальные последствия, которые эти продукты оказали на человеческое взаимодействие и изоляцию.

Отзывы 
На агрегаторе Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг одобрения 77 %, основанный на 77 обзорах, со средним рейтингом 7.1 из 10. Консенсус сайта гласит: «„Стив Джобс: Человек в машине“ предлагает захватывающий просмотр, даже если не углубляется в свою сложную тему».

Написав от имени сайта Роджера Эберта, Годфри Чешир наградил документальный фильм «3 из 4 звёзд», восхваляя «кинематографическую добродетель» Гибни, включив в него «очень эмоциональный материал для интервью, который не может сравниться с печатной страницей» (имеется в виду журналист Уолтер Айзексон и его биографическая книга «Стив Джобс».

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы Алекса Гибни
Фильмы США 2015 года
Документальные фильмы-биографии США
Фильмы 2015 года
Фильмы на английском языке